Zera Yacob Amha Selassie, Príncipe Heredero de Etiopía (Ge'ez ዘርአ ያዕቆብ አምሃ ሥላሴ; nacido el 17 de agosto de 1953) es nieto del emperador Haile Selassie e hijo del emperador en el exilio Amha Selassie de Etiopía. Ha sido Cabeza de la Casa Imperial de Etiopía desde el 17 de febrero de 1997 y es actualmente reconocido como tal por el Consejo de la Corona de Etiopía. No obstante según las declaraciones de antiguos miembros del último gobierno de Haile Selassie I él fue el elegido como su sucesor al trono y a la corona de los descendientes de Salomón, recogidos en el Kebra Nagast, directamente por Haile Selassie I cuando al final de su reinado estaban diseñando una constitución para Etiopía inspirada en la Constitución Inglesa.

Dinastía de Salomón 
Según el Kebra Nagast, la antigua dinastía reinante en Etiopía descendería de Menelik I, hijo de Salomón y de la reina de Saba. Este príncipe, según el libro, llevó el Arca de la Alianza desde el templo de Salomón hasta Etiopía.

Biografía 
Se formó en la Universidad de Eton y se graduó en la Universidad de Exeter, Oxford. Fue nombrado "Príncipe de la Corona Suplente" y es el legítimo heredero al trono Imperial de Etiopía, siendo señalado como tal en 1974 por su abuelo, el emperador Haile Selassie; antes del golpe de Estado contra la monarquía en Etiopía.

Posteriormente a la caída de la monarquía etíope, el príncipe Zera Yacob completó sus estudios en Oxford a mediados de los años setenta y luego trabajó brevemente como banquero en los Estados Unidos. Después regresó a Londres para estar cerca de sus padres. Se casó con Nunu Getaneh y tuvo una hija, la princesa Lideta Zera Yacob, pero posteriormente se divorció de su mujer. Brevemente acompañaría a su padre, Amha Selassie, cuando se fue a Virginia en Estados Unidos en 1989, pero regresó a Inglaterra y residió un tiempo en Mánchester. Fue nombrado príncipe heredero de la corona etíope y emperador en el exilio por su padre, el príncipe Asfaw Wossen en abril de 1989, aunque anteriormente el mismo Haile Selassie ya lo había nombrado como heredero al trono de Etiopía.

Desde la muerte de su padre, el 17 de febrero de 1997, se le ha considerado como cabeza de la Familia Imperial de Etiopía siendo reconocido como Príncipe Zera Yacob por el Consejo Imperial de la Corona en el Exilio. Actualmente vive en Adís Abeba.

Patronazgos 
 Director ejecutivo de la Fundación Etíope para la Paz (EPF) desde 2002.

Caridad 
El príncipe Zera Yacob ha sido honrado como Soberano de la Imperial Orden Etíope de Santa María de Sion y otorga premios a celebridades por su servicio excepcional de asistencia a las personas de Etiopía.

Honores

Honores dinásticos nacionales 
  Caballero del Collar del Orden Imperial de Salomón (Casa de Salomón)
  Caballero Gran Cordón Cordon del Orden Imperial del Sello de Salomón (Casa de Salomón)
  Caballero del Collar del Imperial Orden de la Reina de Saba (Casa de Salomón)
 Caballero del Collar de la Imperial Orden de la Santísima Trinidad (Casa de Solomón)
  Caballero del Collar de la Imperial Orden de Emperador Menelik II (Casa de Salomón)
 Caballero del Collar de la Imperial Orden de Emperador Haile Selassie I (Casa de Salomón)
 Caballero Gran Cordón de la  Imperial Orden del León (Casa de Salomón)
  Caballero Gran Cordón de la  Imperial Orden de la Estrella de Etiopía (Casa de Salomón)
  Caballero Gran Cordón de la Imperial Orden de San Antonio (Casa de Salomón)
 Receptor de la Medalla Conmemorativa del 25º Aniversario del Emperador Haile Selassie I y la Emperatriz Menen (Casa de Salomón)
 Receptor de la Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí de Emperador Haile Selassie I y del 75º Cumpleaños (Casa de Salomón)
 Receptor de la Medalla del 100º Aniversario de la Victoria de Adua (Casa de Salomón)

Honores extranjeros 
 Caballero Gran Cruz de la Orden de San Lázaro (Orleans-Familia Real francesa)
 Caballero del Collar de la Imperial Orden San Andrés (Romanov-Familia Imperial rusa)
 Caballero del Collar de la Real Orden del Tambor (Familia Real Ruandesa)

Árbol genealógico

Referencias

Véase también 
 Línea de sucesión al Trono etíope.

Enlaces externos 
 El Consejo de Corona de Etiopía
 Universidad etiópica imperial de Heraldry del Solomonic Corona
 La Fundación Emperatriz Menen I 
 Fundación Reina de Saba
Nacidos en 1953
Alumnado del Exeter College
Personas vivas
Alumnos del Colegio Eton
Personas de Adís Abeba
Fundaciones de Etiopía
Herederos al trono